Алтынсаринский район () — район в Костанайской области Казахстана. Административный центр района — село Убаганское.

Физико-географическая характеристика 
Алтынсаринский район находится в северо-восточной части Костанайской области. На севере район граничит с Мендыкаринским районом, на северо-востоке — с Сарыкольским районом, на юго-востоке — с Карасуским районом, на юге — с Аулиекольским районом, на западе — с Костанайским районом. Район расположен в междуречье Тобола и Убагана. Рельеф равнинный, преобладающие высоты 150–200 м над уровнем моря. Полезные ископаемые: глины, бокситы, бурые угли. Климат континентальный, зима холодная, лето умеренно-жаркое. Средние температуры января -17–-18°С (в отдельные годы ниже -40°С), июля 21°С–22°С (в отдельные годы выше 37°С). Среднегодовое количество осадков — около 250–300 мм. Гидрографическая сеть включает среднее течение реки Убаган на востоке, северную часть озера Кушмурун, многочисленные большие и малые озёра на юго-востоке (Талы, Байжарык, Узынколь и другие). Почвы — чернозёмы. Растительность разнотравная с примесью ковыля. Северо-запад района занят Аракарагайским сосновым бором, северо-восток — берёзовыми лесами Сарыкольского лесного хозяйства. Обитают волк, лиса, заяц, реже — лось, белка; из птиц: беркут, коршун, летом на побережье рек и озер — гусь, утка, бекас, лебедь и другие.

История 
Изначально был образован 29 декабря 1935 года как Убаганский район в составе Актюбинской области (центр — село Большая Чураковка).

В 1936 году передан в Кустанайскую область.

2 января 1963 года Убаганский район был упразднён, а его территория вошла в состав вновь образованного Кустанайского сельского района, а также Семиозёрного и Урицкого районов.

С января 1963 года по октябрь 1985 года район не существовал.

9 октября 1985 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР Убаганский район был вновь образован из земель Кустанайского, Урицкого и Семиозёрного районов (центр — село Убаганское). В состав Убаганского района вошли 12 сельских советов: Больше-Чураковский, Владимировский, Димитровский, Маяковский, Силантьевский, Совхозный, Щербаковский, Докучаевский, Лермонтовский, Новоалексеевский, Свердловский и Приозёрный.

Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан №751 от 5 июля 1991 года Убаганский район был переименован в Алтынсаринский в честь великого казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина, который родился на территории нынешнего района.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи —  5308 чел. (38,34 %)
 русские — 5226 чел. (37,74 %)
 украинцы — 1641 чел. (11,85 %)
 немцы — 732 чел. (5,29 %)
 татары — 256 чел. (1,85 %)
 белорусы — 209 чел. (1,51 %)
 другие — 474 чел. (3,42 %)
 Всего — 13 846 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
В Алтынсаринский район входит 9 сел и сельских округов, в составе которых находится 25 сёл:

Экономика 
Население занято в основном в сельскохозяйственном производстве. Территорию района пересекает железная дорога Костанай — Кокшетау — Карасук и автомобильная дорога Костанай — Кокшетау — Карасук.

Примечания 

 
Объекты, названные в честь Ибрая Алтынсарина